Ženská čtyřhra Mallorca Open 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do deblové soutěže mallorského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Latisha Chan a Martina Hingisová. Chanová se rozhodla zúčastnit paralelně hraného Nature Valley Classic v Birmighamu a Hingisová ukončila po sezóně 2017 profesionální kariéru.

Vítězem se stal nejvýše nasazený slovinsko-španělský pár Andreja Klepačová a María José Martínezová Sánchezová, který ve finále zdolal českou dvojici Lucie Šafářová a Barbora Štefková. Po dvousetovém průběhu 6–1 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej. Klepačová vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Martínezovou Sánchezovou to bylo devatenácté takové turnajové vítězství. Štefková odehrála debutové finále na túře WTA.

Nasazení párů 

  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (vítězky)
  Nadija Kičenoková /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)
  Monique Adamczaková /  Renata Voráčová (1. kolo)
  Oxana Kalašnikovová /  Makoto Ninomijová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mallorca Open
Tenis ve Španělsku v roce 2018
WTA Tour 2018